

Села:
 Поріччя () — Берестейська область, Пінський район
 Поріччя () — Вітебська область, Вітебський район
 Поріччя () — Гродненська область, Берестовицький район

  Села: Поріччя — Львівська область, Львівський район
 Поріччя — Львівська область, Яворівський район
 Поріччя — Миколаївська область, Веселинівський районСелище:
 Поріччя — Луганська область, Довжанський район

Поріччя () — село, Івановська область, Шуйський район

 Поріччя () — селище, Калінінградська область, Правдинський район

Див. також 
 Поріччя-Грунтове
 Поріччя Задвірне
 Пожече